Formamid, 
 Oksazyrydyna,